Goneplax är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Goneplax ingår i familjen Goneplacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Goneplax